Egy nemzet születése (The Birth of a Nation) (1915) amerikai némafilm D. W. Griffith rendezésében
 Egy nemzet születése (The Birth of a Nation) (2016) amerikai–kanadai film, Nate Parker rendezésében